De FIM MotoGP Rookies Cup 2011 was het vijfde seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde 14 wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 2 april op het Circuito Permanente de Jerez verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen werd op 3 september op het Misano World Circuit verreden.

De Italiaanse rijder Lorenzo Baldassarri behaalde dit seizoen de titel.

Kalender 
In vergelijking met het seizoen 2010 is de kalender van 2011 op een aantal plaatsen gewijzigd. De races op het Autódromo do Estoril en Silverstone zijn toegevoegd.

Coureurs

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

2011
Motorsport in 2011